Куракинский Разъезд — посёлок в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Красноармейского сельского поселения. Население —  чел. ().

История

География 
Посёлок находится при железнодорожном разъезде.

Уличная сеть представлена тремя объектами: Лесной пер., ул. Вокзальная и ул. Ягодная.

Менее, чем в 1 км от посёлка проходит административная граница Свердловского района с Глазуновским районом (селения Ивановка и Кукуевка).

Население

Инфраструктура 
Железнодорожная дорога. Есть вокзал, откуда идет дорога на автодорогу 54К-7.

Транспорт 
Железнодорожная станция: Куракино.

Подъезд к автодороге регионального значения 54К-7, есть остановка общественного транспорта.
 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)